James Holton ist der Name folgender Personen:

 James Allan Holton (1951–1993), schottischer Fußballspieler, siehe Jim Holton
* James R. Holton (James Reed Holton; 1938–2004), US-amerikanischer Meteorologe